Gmina Perry (hrabstwo Buchanan)
 Gmina Perry (hrabstwo Davis)